Sayan (Bali), een dorp in Indonesië
 Sayan (India)
 Sayan (Iran), een dorp in de provincie Hamadan, Iran
 Sajan, een bergketen in Siberië, Azië
 Sayan (district in Peru), Peru
 Sayan (stad in Peru), Peru